Brazylijscy piłkarze noszący ten przydomek:
 Joãozinho (ur. 1941) – występujący na pozycji napastnika, legenda Grêmio Porto Alegre, w 1966 roku dwukrotny reprezentant kraju
 Joãozinho (ur. 1954) – występujący na pozycji napastnika m.in. w Cruzeiro EC, uczestnik Copa América 1975
 Joãozinho (ur. 1988) – występujący na pozycji lewoskrzydłowego m.in. w Lewskim Sofia oraz FK Krasnodar